

Особи 
 Кадір — аббасидський халіф
 Абд аль-Кадір — керівник повстання алжирців проти французьких колонізаторів
 Абдул Кадір — пенджабський громадський і політичний діяч
 Рабія Кадір (уйг. رابىيە قادىر, Rabiye Qadir) — підприємець, уйгурська дисидентка і правозахисниця, президент «Всесвітнього Уйгурського Конгресу» (ВУК).
 Фуед Кадір — французький і алжирський футболіст